Sentarō Kawanishi es un personaje de la serie manga ¡Oh, Mi Diosa! creada por Kōsuke Fujishima.

Es el casi-novio de Skuld. Es un chico en cierta manera parecido a Keiichi, y siente un gran amor por las bicicletas y normalmente hace acrobacias con ellas. Conoce a Skuld mientras ella estaba en una apuesta con Urd para ver si podía aprender a ir en bicicleta, mas Skuld que siempre se caía de ella le dice que las odia, mas en cuestión de minutos Sentaro le enseña a ir en bici, ahí nace una amistad que sin saberlo el, se convierte en amor para Skuld. Poco después gracias a ese amor, Skuld recibe un curso para poder sacar una licencia comercial.

Personajes de ¡Oh, Mi Diosa!

en:List of Oh My Goddess! characters#Sentaro Kawanishi